Яблоновка () — село,
Черемушнянский сельский совет,
Валковский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321288007. Население по переписи 2001 г. составляет 41 (16/25 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Яблоновка находится возле балки Гризунов Яр, на расстоянии в 2 км расположены сёла Литвиновка и Черемушная, в 2-х км проходит автомобильная дорога  ().
Село находится в большом лесном массиве (дуб)

История 
 1700 — дата основания.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Валковского района